Imię i nazwisko Jørgen Jensen nosili lub noszą m.in.:
 Jørgen Jensen (1878–1970) – norweski jeździec, olimpijczyk z 1912
 Jørgen Jensen (1891–1922) – australijski żołnierz duńskiego pochodzenia odznaczony Krzyżem Wiktorii
 Jørgen Jensen (1920–1987) – duński polityk, przewodniczący Komunistycznej Partii Danii
 Jørgen Jensen (1936–2008) – duński archeolog
 Jørgen Jensen (1944–2009) – duński zapaśnik, olimpijczyk z 1960 i 1964
 Jørgen Jensen (1944–2009) – duński lekkoatleta, długodystansowiec, olimpijczyk z 1972 i 1976
 Jørgen Jensen (1947–2015) – duński kolarz torowy, olimpijczyk z 1968
 Jørgen Juul Jensen (ur. 1965) – duński piłkarz